Янкова () — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Шестовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, к северо-западу от озера Юрминского, на расстоянии примерно 82 километров (по прямой) к юго-западу от села Вагай, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,2 %, женщины — соответственно 48,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 100 % из 44 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района